Wartensee steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:
 Wartensee LU, Weiler mit Schloss in Neuenkirch, Kanton Luzern
 Wartensee SG, Weiler mit Schloss in Rorschacherberg, Kanton St. Gallen
 Schloss Wartensee, Gebäudekomplex in Rorschacherberg, Kanton St. Gallen

Wartensee ist der Familienname folgender Personen;

 Hans Schnyder von Wartensee (1895–1987), Schweizer Jurist und Statthalter
 Julius Schnyder von Wartensee (1830–1913), Schweizer Landwirt, Bankangestellter und Politiker
 Ludwig Schnyder von Wartensee (1858–1927), Schweizer Kunstschlosser, Ziseleur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Blarer von Wartensee
 Schnyder von Wartensee, Schweizer Patrizierfamilie